Amerikai Egyesült Államok
 Cow Creek (Florida)
 Cow Creek (Idaho)
 Cow Creek (Kalifornia)
 Cow Creek (Kentucky)
 Cow Creek (Mississippi)
 Cow Creek (Oregon)